Иван Николов Паунчев е български лекар, общественик, политик и революционер от Македония.

Биография 
Роден е на 1 януари 1864 година в големия южномакедонски град Солун, тогава в Османската империя (или в Охрид, според други сведения). Произхожда от видния български род Паунчеви от Охрид. Богати търговци, някои от Паунчеви (братята К. Паунчеви) се заселват в Солун, а други остават в Охрид. Братята К. Паунчеви взимат дейно участие в борбите на българите за самостоятелна българска църква и просвета на родния български език. Заради твърдата си антигръцка позиция семейство Паунчеви е разорено през 80-те години на XIX век. Министерство на народното просвещение отпуска помощ на Иван Н. Паунчев да следва медицина в Женева и Виена. Завършва медицина в 1893 година във Виена. Работи като подординатор в Пловдивската болница и 17 октомври 1903 година е назначен за орханийски околийски лекар.

След Първата световна война Паунчев е градски и окръжен лекар в Бургас. В 1920 година става член на Българската комунистическа партия. Задържан е от полицията и е затварян на остров Света Анастасия. Участва в листата на Работническата партия за Бургас на парламентарните избори на 30 май 1927 година. В 1938 година се мести да живее във Варна.

Умира на 25 декември 1955 година.

Родословие

Бележки 

Родени в Солун
Български революционери от Македония
Български лекари от Македония
Български общественици от Македония
Български политици от Македония
Български имигранти от Македония в Бургас
Български имигранти от Македония във Варна
Български комунисти до 1944 година
Възпитаници на Виенския университет
Иван